Kapuściński – czerwony, proterozoiczny granit

Osoby o tym nazwisku:

 Bolesław Kapuściński (1850–1921) – poznański lekarz i społecznik (ojciec Witolda Macieja)
 Janusz Kapuściński (1898-1998) – polski jeździec i oficer kawalerii, (brat Zbigniewa)
 Janusz Kapuściński (1949-) – polski geofizyk, agrometeorolog, prof. nadzw. dr hab. nauk rolniczych
 Jerzy Kapuściński (1954-) – polski redaktor telewizyjny i producent filmowy
 Józef Kapuściński (1818–1847) – emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
 Maciej Józef Kapuściński (1811–1873) – polski lekarz, działacz wielkopolski, uczestnik powstania listopadowego (ojciec Bolesława)  
 Rajmund Kapuściński (1935–2002) – polski piłkarz, grał m.in. w Stali Mielec
 Ryszard Kapuściński (1932–2007) – polski pisarz, dziennikarz i reporter
 Witold Juliusz Kapuściński (1910–1988) – polski poeta i prozaik, lekarz-okulista
 Witold Kapuściński (1882–1951) – polski profesor okulistyki (ojciec Witolda Juliusza)
 Zbigniew Kapuściński – polski chemik, pilot, oficer rezerwy, ofiara zbrodni katyńskiej (brat Janusza)